Grace Conkling (1878-1958), poétesse américaine
 Hilda Conkling (1910-1986), poétesse, fille de Grace
 Roscoe Conkling (1829-1888), politicien américain